Мари́я Никола́евна Пермяко́ва (20 ноября 1967 года, Астрахань) — глава муниципального образования «Город Астрахань», назначена 30 сентября 2020 года по 28 апреля 2022 года.

Биография 
Закончила Волгоградский Инженерно-строительный Институт в 1990 году.

До 1992 г. – инженер-проектировщик проектного института «АстраханИнжПроект».

С 1992-2014 гг. – работа в органах местного самоуправления.

С декабря 2013 г. по декабрь 2014 г. – начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации Астрахани.

С ноября 2014 г. по июнь 2018 г. – гендиректор ООО «Прогресс-центр проектирования» (основной вид деятельности – «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях»).

С августа 2018 г. – назначена замглавы администрации Астрахани

С 3 марта 2020 года по 29 сентября 2020 года - и.о. главы администрации Астрахани  .

30 сентября 2020 года была избрана главой города Астрахань .

21 апреля 2022 года во время запланированного планерного совещания, стало известно, что Пермякова отозвала свое заявление .

28 апреля, на пленарном заседании Городской думы депутаты приняли отставку Марии Пермяковой .

Семейное положение 
Замужем. Имеет взрослых сына и дочь.

Награды 
20 апреля 2022 года Марию Пермякову наградили медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» за особые успехи, которые были достигнуты в работе, за вклад в социально-экономического развития областного центра .

Примечания 

Члены «Единой России»
Главы Астрахани